

Persone
 Anna Sacconi (1938) – accademica, filologa classica e grecista italiana
 Antonio Sacconi (1895-1968) – scacchista e compositore di scacchi italiano
 Carlo Sacconi (1808-1889) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Deyvid Sacconi (1987) – calciatore brasiliano
 Giulia Sacconi Ricci (1865-1938) – bibliotecaria italiana
 Giuseppe Sacconi (1854-1905) – architetto e politico italiano
 Guido Sacconi (1948) – politico italiano
 Luigi Sacconi (1911-1992) – chimico italiano
 Maurizio Sacconi (1950) – politico italiano
 Marie Sacconi (1963) – artista svizzera
 Pietro Sacconi (1840-1883) – mercante italiano
 Raniero Sacconi ( ...-dopo il 1262) – religioso italiano
 Simone Fernando Sacconi (1895-1973) – liutaio italiano

Altro 
 Sacconi – cognome italiano
 Sacconi Rossi – confraternita romana creata nel XVII secolo

Pagine correlate 
 Saccone (disambigua)